Bonson bezeichnet folgende geographischen Objekte:

 Bonson (Alpes-Maritimes), französische Gemeinde im Département Alpes-Maritimes
 Bonson (Loire), französische Gemeinde im Département Loire
 Bonson (Fluss), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Loire

Siehe auch:
 Bonzon